Eurymedon (griego Εὐρυμέδων eurymedon) era el marido de Potone, hermana del filósofo Platón,  y el padre del filósofo Espeusipo. Vivió a fines del siglo V y principios del siglo IV a.C..

El Eurymedon de Mirrinunte cuya propiedad en Demos Eiresidai era adyacente a la propiedad de Platón que se extendía por el oeste hasta el río Kephisos, y se le menciona como el ejecutor del testamento de Platón. Probablemente fuera el nieto de Eurymedon el Viejo e hijo de Espeusipo.

Referencias

Bibliografía 
 Laercio, Diógenes (1925). "Plato". Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. 1:3. Traducido por Hicks, Robert Drew (Two volume ed.). Loeb Classical Library.
 Laercio, Diógenes (1925). "The Academics: Speusippus". Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. 1:4. Traducido por Hicks, Robert Drew (Two volume ed.). Loeb Classical Library.
 John K. Davies: Athenian Propertied Families, 600–300 B.C. Clarendon Press, Oxford 1971, S. 334
 Debra Nails: The People of Plato. A Prosopography of Plato and Other Socratics. Hackett, Indianapolis 2002, ISBN 0-87220-564-9, S. 254, 337 (und Stammtafel S. 244)
 Leonardo Tarán: Speusippus of Athens. A critical study with a collection of the related texts and commentary. Brill, Leiden 1981, ISBN 90-04-06505-9, S. 175f.

Antiguos griegos del siglo V a. C.
Antiguos atenienses
Familiares de Platón